Dąbrówka Wielka ist ein polnischer Ortsname:
 Dąbrówka Wielka (Piekary Śląskie), Stadtteil der kreisfreien Stadt Piekary  Śląskie, Woiwodschaft Schlesien, bis 1945: Groß Dombrowka, Kreis Beuthen, Schlesien
 Dąbrówka Wielka (Dywity), Dorf in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Groß Damerau, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Dąbrówka Wielka (Łęczyce), Dorf in der Gmina Łęczyce, Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Groß Damerkow, Kreis Lauenburg, Pommern
 Dąbrówka Wielka (Zgierz), Dorf in der Gmina Zgierz, Powiat Zgierski, Woiwodschaft Łódź
 Dąbrówka Wielkopolska, Dorf in der Gmina Zbąszynek, Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lesbus, bis 1945: Groß Dammer, Kreis Meseritz, Brandenburg